Umiasussuk bezeichnet:
 Umiasussuk (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Umiasussuk (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Umiasussuk (Insel, Naajamiut), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Umiasussuk (Insel, Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Umiasussuk (Insel, Sydostbugten), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Umiasussuk (Insel, Umiivik), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland